GBP3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 1-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 595 амінокислот, а молекулярна маса — 68 114.

Кодований геном білок за функцією належить до гідролаз. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як імунітет, противірусний захист, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з нуклеотидами, ГТФ. 
Локалізований у цитоплазмі, мембрані, апараті гольджі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки